Стик — місце з'єднання, зіткнення двох кінців, країв чого-небудь.
 З'єднання у (в) стик — вид з'єднання стиканням кінців, крайок (на протилежність з'єднанню внапуск/внапусток/внапустку)
 Стик — те саме, що стикування
 Стик — лінія зіткнення, межа між чим-небудь.
 Рейковий стик — стик між рейками в залізничній колії (колії метрополітену, трамваю)
 Залізничний стик — станція стикування сусідніх відділень чи сусідніх залізниць, а також станція стикування родів струму (при електрофікації)
 Стик (зіткнення, анадиплозис) — повтори слів на краях суміжних відрізків
 Стик — музичний інструмент

Див. також 
 Свізл-стик
 Стік (значення)